The Remix — сборник ремиксов американской певицы Леди Гаги, выпущенный 3 марта 2010 года. 3 мая вышла пересмотренная версия сборника.
Сборник получил смешанные отзывы от критиков, многие из которых отметили, что Гага смогла преобразовать песни из The Fame во что-то неожиданное. The Remix достиг вершины в чартах Греции и Dance/Electronic Albums журнала Billboard. В других странах сборник достиг первой десятки в чартах Бельгии, Канады, Ирландии, Японии, Мексики, Великобритании и Billboard 200 в США. Он стал платиновым в Японии и Бразилии, в Бельгии и России сборник получил золотую сертификацию. По всему миру было продано 500 000 экземпляров..

Об альбоме 
15 апреля 2010 года газета The Guardian сообщила, что в работе над альбомом ремиксов Леди Гаги примут участие Pet Shop Boys, Passion Pit и рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. В компиляцию были включены ремиксы на синглы которые были выпущены за 2008-2010 года карьеры Гаги. Альбом был выпущен в Японии 3 марта 2010 года с 16 ремиксами. Пересмотренная версия сборника была выпущена с 17 треками 3 мая 2010 года. Мэрлин Мэнсон участвовал в создании ремикса на песню «LoveGame» от Chew Fu, а Passion Pit и Pet Shop Boys работали над ремиксами к композициям «Telephone» и «Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)» соответственно.
Диск был выпущен в Великобритании 10 мая 2010 года с другой обложкой. В США выпуск альбома был объявлен  лейблом Interscope Records в июле 2010 года, а релиз альбома состоялся 3 августа 2010 года.

Список композиций

Чарты и сертификаты

Чарты

Сертификаты

Чарты конца года

Релиз альбома

Ссылки

Дополнительные ссылки 
 The Remix at Allmusic

Альбомы ремиксов 2010 года
Альбомы ремиксов Леди Гаги
Альбомы ремиксов Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Леди Гагой